Narod (mjesečnik, Zagreb), mjesečnik iz Zagreba
Narod (dnevnik, Zagreb), dnevnik iz Zagreba
Narod (Subotica), dnevnik iz Subotice
Narod (Split), trodnevnik iz Splita